Muir Peak ist der Name folgender Erhebungen:

 Muir Peak (Antarktika), Gipfel im Ellsworthgebirge, Antarktika
 Muir Peak (Kalifornien), Berg in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Muir Peak, alternativer Name des Black Butte (Berg im Siskiyou County) in Kalifornien, Vereinigte Staaten